Schülerschule bezeichnet:

 die von dem Priester Lorenzo Milani 1955 in Barbiana, Italien, gegründete "Scuola di Barbiana", die ähnlich der Summerhill-Schule auf altersgruppengetrennte Klassen verzichtet.
 Schülerschule (Privatschule), Alternativschule in Pinneberg-Waldenau
 Schülerschule (Schulveranstaltung), an verschiedenen Schulen durchgeführte Schulveranstaltung